Esistono più comuni francesi con questo nome

Mainvilliers – Eure-et-Loir
Mainvilliers – Loiret